Eigendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Eigendorff (1901–1980), deutscher Theaterregisseur und Opernsänger
 Rainer Eigendorff (* 1949), deutscher Theaterregisseur

Siehe auch:
 Eigendorf